

Hydronyme 
Le Tage est un fleuve qui prend sa source en Espagne et traverse le Portugal où il se jette dans l'océan Atlantique.

Toponyme

 Le Moyen Tage est une des sous-régions du Portugal.
 La Lisière du Tage est une des sous-régions du Portugal.
 Le Parc du Tage, jardin public de Lisbonne.
 Le Parc naturel du Haut-Tage, en Espagne.

Prénom 
 
 Tage Danielsson (1928-1985), un humoriste et écrivain suédois.
 Tage Erlander (1901-1985), un homme politique et premier ministre suédois.

Divers
Le combat du Tage, bataille navale en 1831 entre la marine française et le Portugal.
Le Tage, un navire de ligne en service de 1847 à 1896.
Le Tage, un croiseur de la Marine nationale française en service de 1890 à 1907.
Le Tage Mage est un test d'aptitude aux études de gestion.

Voir aussi
 
Prénom suédois
Prénom masculin
Homonymie de prénom